

Anno 
 457 o 457 a.C.

Codici 
 457 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Partizánske, nella Slovacchia, dal 1988

Matematica 
 457 – numero